Narciarstwo alpejskie na Zimowej Uniwersjadzie 2017 odbyło się w dniach 30 stycznia – 8 lutego 2017. Rywalizacja została przeprowadzona w czterech konkurencjach indywidualnych – supergigant, slalom gigant, slalom i superkombinacja, które odbyły się zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet oraz w jednej drużynowej (gigant mieszany).

Zestawienie medalistów

Kobiety

Mężczyźni

Drużynowo

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Kobiety

Supergigant

Kombinacja

Slalom gigant

Slalom

Mężczyźni

Supergigant

Kombinacja

Slalom gigant

Slalom

Drużynowo

Gigant mieszany

Bibliografia 
 

Narciarstwo alpejskie na Zimowej Uniwersjadzie 2017